Il singolare maschile dell'Open Diputación Ciudad de Pozoblanco 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Rubén Ramírez Hidalgo era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Ivo Klec.

Kenny de Schepper ha battuto Iñigo Cervantes-Huegun, Adrian Mannarino, Roberto Bautista-Agut, Illja Marčenko e in finale  Iván Navarro, 2–6, 7–5, 6–3.

Teste di serie

 Adrian Mannarino (secondo turno)
 Rainer Schüttler (quarti di finale)
 Illja Marčenko (semifinali, ritiro a causa di un infortunio al ginocchio sinistro)
 Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)

  Lukáš Lacko (primo turno)
  Aleksandr Kudrjavcev (quarti di finale, ritirato a causa di infortunio al ginocchio destro)
  Konstantin Kravčuk (semifinali)
  Roberto Bautista-Agut (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Open Diputación Ciudad de Pozoblanco 2011